Джа́тва — топоним.

 Джатва — станция (населённый пункт) в Шимановском районе Амурской области.
 Джатва — станция Забайкальской железной дороги.
 Джатва — река в Амурской области, правый приток Большой Пёры.